Алишер Навои:

 Алишер Навои — среднеазиатский тюркский поэт, философ суфийского направления, государственный деятель тимуридского Хорасана
 Алишер Навои — городской район Папа.
 Алишер Навои — село в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан
 Алишер Навои — советский чёрно-белый фильм режиссёра Камиля Ярматова о жизни узбекского поэта и государственного деятеля XV века Алишера Навои